Джордж Купреянов (; 6 марта 1938, Панчево — 1991) — канадский шахматист, международный мастер (1972).

Уроженец Югославии. Участник чемпионата Югославии 1962 г. и международного турнира в Загребе 1964 г. Во второй половине 1960-х гг. переехал в Канаду.

Чемпион Торонто 1971 г. (1—2 места с Г. Фюштером).

Серебряный призёр чемпионата Канады 1972 г. (2—3 места с Л. Дэем; чемпионом стал П. Байасас).

В составе сборной Канады участник шахматной олимпиады (1974 г.) в Ницце.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Биография на сайте канадской шахматной федерации

Шахматисты Канады